Вінтербах () — топонім.

Громади 
 Вінтербах — громада в Німеччині, знаходиться в землі Баден-Вюртемберг.
 Вінтербах — громада в Німеччині, знаходиться в землі Баварія.
 Вінтербах — громада в Німеччині, розташована в землі Рейнланд-Пфальц. Входить до складу району Бад-Кройцнах.
 Вінтербах — громада в Німеччині, розташована в землі Рейнланд-Пфальц. Входить до складу району Південно-Західний Пфальц.